

Patronyme 

 Antoine Pellet (1909-1935), coureur cycliste français ;
 David Pellet (1963-), dessinateur français de bande dessinée connu sous le nom de Dépé ;
 Gustave Pellet (1859-1919), éditeur d'art français ;
 Marcel Élie Pellet (1889-1965), général français ;
 Marcellin Pellet (1849-1941), auteur d'ouvrages sur la Révolution française, avocat, député et diplomate français ;
 Paul Pellet (1859-1914), missionnaire français ;
 Philippe Pellet (1970-), dessinateur français de bande dessinée ;
 René Pellet (1911-1944), instituteur français, héros de la Résistance.

Divers 
 Pellet : mot anglais signifiant un granulé, parfois utilisé en français pour désigner des granulés de bois employés comme combustible ;
 Pellet (géologie) (appelé aussi boulette, granule ou pelote) : orthochème constitué de petites masses ovoïdes de 40 à  considérées comme d'origine fécale ;
 Pellets ou boulettes : préparation du minerai de fer en billes pour une utilisation directe au haut fourneau.

Paronymes

Notes et références